Les Cavazza est une famille patricienne de Venise, originaire d'Allemagne qui s'est établie à Venise au . Ils jouissaient du titre de comte à Padoue. Le comte Girolamo Cavazza sans héritiers mâles, unit sa fille au comte Leoni de Sanguineto à condition de porter le nom Cavazza. Il lui acheta aussi le titre de noblesse lors de la guerre de Candie. Il laissa un monument illustre de la piété dans l'Église Santa Maria di Nazareth et la fit revêtir de marbre blanc.  
Simone commanda des troupes en Candie et y mourra en 1213;
Tommaso fut fameux dans le siège de Padoue de 1256 ;

Les armes des Cavazza sont un écu parti d'argent et de gueules, les deux partitions chargées de trois têtes de Lions arrachées et posées en pal de l'un en l'autre.

Sources 
 
 
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien